Села:
 Часниківка — Полтавська область, Лохвицький район
 Часниківка — Чернігівська область, Бахмацький район
Залізниця:
 Часниківка — залізнична станція Конотопської дирекції Південно-західної залізниці